Limit kan syfta på:

 No limit (poker) – ett begrepp inom poker
 Pottlimit – ett begrepp inom poker
 Split limit – ett begrepp inom poker
 Straight limit – ett begrepp inom poker

Se även
 Limes (olika betydelser)